

Geografia 
 Minde – freguesia in Portogallo

Persone 
 Espen Minde – calciatore norvegese, attaccante
 Kristine Minde – calciatrice norvegese, centrocampista
 Henry Minde – autore norvegese
 Ludovic Minde – vescovo cattolico tanzaniano